Goriška deželna ustanova za decentralizacijo (, ), ustanovljena leta 2019 po odpravitvi medobčinskih teritorialnih zvez, je sestavljena iz 25 občin s skupno 139.082 prebivalci, meji na zahodu z Videmsko deželno ustanovo za decentralizacijo, na jugo-vzhodu s Tržaško in vzhodno s Slovenijo.

Ozemeljske meje ustanove ustrezajo mejam nekdanje Goriške pokrajine, ki je bila leta 2017 odpravljena.

Občine 
Glavno mesto je bila Gorica.

Deželne ustanove za decentralizacijo
Ustanovitve leta 2019
Furlanija - Julijska krajina